Focas (família), família romana d'Orient prominent durant els segles IX i X
 Biografies:

 Focas l'Hortolà, màrtir llegendari del segle IV

 Focas (escriptor) , escriptor llatí
 Flavi Focas, emperador romà d'Orient (602-610)
 Lleó Focas, general
 Bardas Focas el Vell, (~878 - 968), noble i general de l'Imperi Romà d'Orient, pare de l'emperador Nicèfor II i del Curopalata Lleó Focas el Jove
 Nicèfor II Focas, emperador (963-969)

 Bardas Focas (? - 989), anomenat el Jove, rebel romà d'Orient